Максим Константинович Великов (14 января 1982, Саратов) — российский хоккеист, защитник. Воспитанник саратовского хоккея. В настоящее время является свободным агентом.

Карьера 
Максим Великов начал свою профессиональную карьеру в 1999 году в составе московского ЦСКА. В составе «армейцев» Максим выступал до 2002 года, набрав за это время 4 (3+1) очка в 55 проведённых матчах. В середине сезона 2002/03 Великов стал игроком воскресенского «Химика», который выступал в Высшей лиге. В составе воскресенцев Максим провёл 27 матчей, в которых он не набрал ни одного очка, после чего принял предложение родного саратовского «Кристалла».

В составе родного клуба Великов, наконец, сумел выйти на высокий уровень, в 82 матчах набрав 21 (12+9) очко. Благодаря этому успеху в середине сезона 2004/05 он заключил соглашение с одним из сильнейших клубов Высшей лиги ХК МВД. В первом же сезоне в составе подмосковного клуба Максим вместе с командой завоевал право выступать в элитном российском дивизионе, а в сезоне 2009/10 ХК МВД стал главной сенсацией турнира — клуб лишь в финале уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:4.

Всего в составе МВД Великов провёл 315 матчей, в которых он набрал 74 (16+58) очка, однако сразу после серебряного сезона подмосковный клуб был расформирован, и Максим наряду с 16 своими одноклубниками подписал контракт с московским «Динамо». В своём дебютном сезоне в составе москвичей Великов провёл на площадке 25 матчей, в которых он набрал 6 (4+2) очков, после чего руководство клуба приняло решение продлить соглашение с игроком.

В следующем сезоне Максим по причине травмы принял участие лишь в 17 матчах «Динамо», внеся, тем не менее, свой вклад в завоевание клубом своего первого Кубка Гагарина.

Достижения 
 Финалист Кубка Гагарина 2010.
 Обладатель Кубка Гагарина 2012.
 Обладатель Кубка Гагарина 2013.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК ЦСКА Москва‏
Игроки ХК «Химик» Воскресенск‏
Игроки ХК «Кристалл» Саратов‏
Игроки ХК МВД‏
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Динамо» Москва‏
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки ХК «Атлант»‏
Игроки ХК «Дизель»‏
Игроки ХК «Амур»‏
Обладатели Кубка Гагарина‏